Синий предел — сингл группы «Алиса», выпущенный 6 сентября 2005 года в преддверии выхода альбома «Изгой». В сингл вошла заглавная песня альбома, кавер-версия песни «Ночь» группы «Пикник» и композиция «Синий предел», написанная на музыку к кинофильму «Остров сокровищ» и давшая название всему синглу. Также в релиз включено live-видео на песню «Антихрист» с концерта «Мы вместе XX лет».

Список композиций

Брак 
Вследствие брака, на всех изданиях данного сингла песня «Ночь» была записана в низком качестве. В нормальном качестве её можно услышать на альбоме группы «Пикник» «Новоегипетские песни».

Ссылки 
 
 Песня «Синий предел» на проекте «РОК-ПЕСНИ: толкование» © Сергей Курий и журнал «Время Z»
 Официальный пресс-релиз

Алиса (группа)